ISO/IEC 17799 är en internationell standard för informationsteknologisäkerhet (IT-säkerhet). Standarden heter Information Technology - Code of Practice for Information Security Management. Standarden är accepterad av ISO och IEC. Standarden baseras på den brittiska standarden BS 7799. I Sverige gäller standarden som SS-ISO/IEC 17799 "Ledningssystem för informationssäkerhet - Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet", eller kallat "LIS" på vardagligt akronymspråk. Denna standard är ersatt av ISO/IEC 27002 och är en vägledning för val av säkerhetåtgärder. ISO/IC 27002 speglar bilaga A i ISO/IEC 27001 som utgör kravstandarden för ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Standarden innehåller sektionerna:
  1 Omfattning
  2 Termer och definitioner
  3 Säkerhetspolicy
  4 Organisatorisk säkerhet
  5 Klassificering och styrning av tillgångar
  6 Personal och säkerhet
  7 Fysisk och miljörelaterad säkerhet
  8 Styrning av kommunikation och drift
  9 Styrning av åtkomst
 10 Systemutveckling och systemunderhåll
 11 Kontinuitetsplanering för verksamheten
 12 Efterlevnad

Se även
 Presentation av ISO 17799
 NIST SP 800 alternativ standard från NIST
 ISO/IEC 27000 Samlingsfamilj av säkerhetsstandarder.

Datasäkerhet
ISO 17799
IEC 17799